A Night at the Opera
 A Night at the Opera, Sam Wood és Edmund Goulding 1935-ös filmje, főszereplői a Marx fivérek, magyar címe: Botrány az operában
 A Night at the Opera, Queen-album, 1975
 A Night at the Opera, Blind Guardian-album, 2002

Hasonló címűek
 A Night at the Opera Tour, a Queen koncertsorozata 1975–1976-ban